Résultats détaillés de l’édition 1921 du championnat de France de tennis qui est disputée du 12 au  à la Croix-Catelan.

Faits marquants 
Disputé du 12 au , le championnat de France est remporté par Jean Samazeuilh (France). Samazeuilh, finaliste en 1914, crée la surprise en battant Jacques Brugnon en finale puis le tenant André Gobert dans le Challenge Round (6-3, 6-3, 2-6, 7-5). Henri Cochet remporte le "critérium" (championnat de France de  série) contre Jean Borotra (10-8, 7-5, 5-7, 3-6, 6-2). Borotra s'imposera en double avec son frère Edouard.

En simple dames, Suzanne Lenglen remporte le tournoi sans disputer de match puisque Mme Golding, après avoir battu Marguerite Broquedis, ne se présenta pas pour le Challenge Round. Le tournoi du critérium voit la victoire de Mme Germaine Pigueron-Bourgeois sur sa sœur cadette Yvonne Bourgeois.

Palmarès

Simple messieurs

Simple dames 
La championne en titre 1920, Suzanne Lenglen, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double messieurs 
Championne en titre 1920, la paire Max Decugis - Maurice Germot est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double dames 
Championne en titre 1920, la paire Suzanne Lenglen - Élisabeth d'Ayen, directement qualifiée pour le challenge round (grande finale) ne s'est pas alignée pour défendre son trophée.La paire gagnante de la présente édition est donc celle qui a remporté la all comers' final, c'est-à-dire la finale du tableau préliminaire à élimination directe (en l'espèce Suzanne Lenglen - Germaine Pigueron face à Marguerite Broquedis - Suzanne Deve).

Double mixte 
Championne en titre 1920, la paire Suzanne Lenglen - Max Decugis, directement qualifiée pour le challenge round (grande finale) ne s'est pas alignée pour défendre son trophée.La paire gagnante de la présente édition est donc celle qui a remporté la all comers' final, c'est-à-dire la finale du tableau préliminaire à élimination directe (en l'espèce Suzanne Lenglen - Jacques Brugnon face à Marguerite Broquedis - Max Decugis).

Notes et références 
.

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1921
France
France
Tennis en 1921
Sport en France en 1921